Fissore ist der Familienname folgender Personen:
 Enrico Fissore (geb. 1939), italienischer Opernsänger (Bassbariton)

Fissore steht für:
 Carrozzeria Fissore, italienischer Karosseriehersteller aus Savigliano bei Turin (Piemont)